Haferkorn steht für:

Personen:
Reinhard Haferkorn (1899–1983), ein deutscher Anglist und Hochschullehrer
Heinz Haferkorn (1927–2003), ein deutscher Physiker und Hochschullehrer für Technische Optik